1989 Голяма награда на Португалия е 9-ото провеждане на състезанието за Голямата награда на Португалия и тринадесети кръг от сезон 1989 във Формула 1. Провежда се на 24 септември 1989 година на пистата Ещорил в град Ещорил, Португалия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 

Голяма награда на Португалия